Военная библиотека немецкой молодёжи () — немецкая серия журналов о военных приключениях, с 1939 по 1945 еженедельно выпускавшаяся берлинским издательством Штайнигера. Издание, предложенное рейхсюгендфюрером Бальдуром фон Ширахом осуществлялось при поддержке OKW, OKM и OKL. Кроме 156 нумерованных выпусков также в 1942—1945 были изданы 14 безномерных, не предназначавшихся для продажи, а распространявшихся внутри Вермахта. Журналы, издавались в среднем формате объёмом 32 страницы. Выпуски серии выходили нерегулярно из-за перебоев с поставками бумаги.

Предыстория. Исполнители пропагандистского заказа 
Образцом для «Военной библиотеки», по-видимому, послужила серия романов бульварного толка «Под немецким флагом», которая, печаталась ещё до Первой мировой войны и пережила кратковременное возрождение в 1933/34, в качестве рассказов о былой славе Германской империи. Целью издания декларировались выработка в немецкой молодежи «осознающей себя гордости» и готовности к самопожертвованию. Кроме того, она должна была служить укреплению преемственности между ушедшими на фронт, и молодежью, остававшейся в тылу.
Ответственными за содержание серии в её первом выпуске были указаны: гауптбанфюрер Гюнтер Кауфман от Имперского управления молодёжи, подполковник Фёлькерс от сухопутных войск, корветтенкапитан Нарат от кригсмарине и Петер Зупф от RLM.
Среди авторов книги, числились, с одной стороны, уже известные писатели, такие как Франц Шаувеккер, Фридрих Фрекса, Фриц Отто Буш, Якоб Кинау и Фред Шмидт; с другой стороны — молодые авторы, в том числе, некоторые, служившие в качестве военных корреспондентов, например, Отто Мильке и Генри Наннен. Также для журнала писали Йозеф Мюллер-Марайн (псевдоним: Юпп Мюллер-Marайн), Вальтер Хенкельс и присоединившийся к ним позднее режиссёр Альфред Вайденман (псевдоним W. Derfla).

Темы выпусков 
В произведениях серии рассматриваются реальные события Второй мировой войны, происходившие в Европе и Северной Африке. Основными действующими лицами выступают солдаты трёх родов войск Вермахта: сухопутных войск, люфтваффе и кригсмарине. Лишь единожды упоминаются части СС (выпуск № 151, Альфред Тосс. «Ваффен-СС в боях под Ленинградом»).
Восточный фронт, будучи основным европейским ТВД, отображён весьма фрагментарно и боевые действия на нём почти не рассматривались. Судя по названиям отдельных выпусков, упор делался на морские и воздушные сражения. Такой выбор, возможно, был сделан ради большей занимательности повествования, но, возможно, предполагалось, что тема морской войны, подобно романам о путешествиях, позволит читателю легче идентифицировать себя с протагонистами произведений. Также обращает на себя внимание отсутствие произведений о борьбе с партизанами.

Преемники журнала в ФРГ 
В рамках послевоенной программы перевооружения и милитаризации ФРГ в 1954 году в печать были запущены четыре новых серии пропагандистских журналов, выполненных в стиле «Военной библиотеки». Это «SOS. Schicksale deutscher Schiffe», «Anker-Hefte. Seefahrt in aller Welt», «Fliegergeschichten» и «Soldatengeschichten aus aller Welt».Все четыре серии печатались мюнхенским издательством Moewig. Среди авторов были уже отметившиеся ранее Фриц Отто Буш, Отто Мильке и Питер Зупф. Также в работе вплоть до своей гибели, случившейся в 1957 году во время катастрофы учебного парусника «Памир» принимал участие Фред Шмидт, бывший редактором серии «SOS».
В 1958 году был начат выпуск серии «Der Landser» (издательство «Pabel-Verlag», Раштатт), продолжающей идеологическую линию «Военной библиотеки» по сей день.

Список выпусков 
 Franz Schauwecker: Vor dem Sturmangriff
 Fritz O. Busch: Das war die «Courageous»
 Peter Supf: Sieger auf verlorenem Posten
 Kurt Krispien: Hinter den feindlichen Linien gelandet
 W. Hoeppner-Flatow: Dreihundert auf einen Schlag
 W. Derfla: Ich stürmte das Fort III
 Georg Böse: Besatzung Teichert schlägt sich durch
 W. Derfla: Unternehmen Jaguar
 W. Hoeppner-Flatow: Der Kampf mit der Mine
 Joachim Matthias: Zweimal gegen England
 Joachim Matthias: Gruppe Loeff vereitelt den Durchbruch
 K. Jentkiewicz: Drei Flieger und ein ganzes Regiment
 Joachim Matthias: Die überraschten Poilus
 Friedrich Eisenlohr: Bomber über Warschau
 Georg Böse: Die Nacht von Ilica
 Fritz O. Busch: Englands erste Schlappe
 W. Hoepner-Flatow: Jürgen rettet sein Dorf
 Franz Schauwecker: Einer von vielen
 Jakob Kinau: Vorpostenboot «Seehund»
 Wolfgang Falck: Messerschmidt-Zerstörer greifen an
 Herbert Sprang: Der Untergang der «Rawalpindi»
 Joachim Matthias: Fesselballon im Feuer
 Paul Reymann: So fiel Hela
 Ulrich Sander: Die Brücke mit den roten Türmen
 Jakob Kinau: Mit Käppen Jonas auf U-Bootjagd
 Karl Spoerer: Dreimal über London
 W. Hoeppner-Flatow: Matrosengefreiter Jesen und sein Sohn
 Ulrich Sander: Regimentsadjutant
 A. K. Kuhu: Auf Wacht in der Nordsee
 Joachim Fischer: Dem Feinde entronnen
 H. Bruckschen: Fischdampfer im Kriegsdienst
 Diedrich Helm: «Morgen werden Sie erschossen!»
 E. K. Christophe: Hände hoch, Gentlemen!
 Robert Buck: So stürmten wir Lüttich
 Axel Ulf: Konvoi in Sicht
 Adolf Ahrens: Die «Bremen» schlägt sich durch
 E. K. Christophe: Wir versenken ein Schlachtschiff
 H. P. Harms: Dichthalten
 Jan P. Grove: Schnellboote vor Dover
 Ernst Corester: Pionier Hartmann schlägt sich durch
 E. K. Christophe: Stukas gegen Panzer
 Jakob Kinau: Durchbruch nach Oslo
 W. Hoeppner-Flatow: Vermißt im Niemandsland
 E. K. Christophe: Der tolle Wolf
 Kurt Kränzlein: Stoßtrupp auf Behlingen
 Hans E. Dettmann: Kameraden der «He 114»
 Wulf Bley: Fernaufklärer über England
 Joachim Tidick: In letzter Minute
 E. de la Croix: Calais sturmreif
 Hermann Jung : Deutsche U-Boote greifen an
 H.J. Hauptmann: Heinkel-Bomber über Paris
 J. Müller-Marein: Panzer stoßen zum Meer
 Otto Mielke: Alarm an der Küste
 Friedrich Freksa: Wir durchstoßen die Maginotlinie
 H. H. Lund: Verdun
 Jakob Kinau: Der Tiger der Fjorde
 Alfred Hein: General Rössel greift ein
 Wilhelm Schremmer: Schüsse im Teufelswald
 Fritz List: Volltreffer auf der «Glorious»
 Konrad Prack: Feindjäger über der Maas
 Jan P. Grove: Drei Hurras für «Blücher»
 Joachim Matthias: Und trotzdem Sieger
 Ulrich Maletzki: Handgranaten gegen Blockhaus B
 Ernst Burgunder: Giftzwerg, der Minenmixer
 Joachim Matthias: Fallschirmjäger über Holland
 Kurt Strohmeyer: Der Panzerjäger von Abbeville
 H. H. Lund: U-Boot-Jagd vor Norwegen
 Kurt Krispien: Hein Brodersen, der Flieger
 H. H. Lund: 17 Mann stoßen vor
 Herbert Nolte: Der Schrecken des Kanals
 Herbert Dörr: Panzerspähwagen voraus!
 Hermann Rink: «Seal» setzt weiße Flagge
 Karl G. P. Henze: Husarenstreich auf englischem Boden
 Kurt Parbel: Zerstörer, Kurs Narvik!
 Kurt Parbel: Gruppe Dietl verteidigt Narvik
 Joachim Fischer: Dünkirchen
 Fred Schmidt: «Ludolf Oldendorff» kehrt heim
 Joachim Fischer: Pioniere kämpfen Eben Emael nieder
 Walter H. Köhler: Torpedo los!
 Kurt Günther: Jagd auf feindliche Panzer
 Karl G. P. Henze: «Empreß of Britain» fährt in den Tod
 Christoph Imhoff: Der Hölle entronnen
 Thodor Hülper: Wir holen Erz aus Narvik
 Karl G. P. Henze: Bomben auf Coventry
 Karl G. P. Henze: Prien versenkt 8 Schiffe aus einem Geleitzug
 Ulrich Maletzki: Das Geheimnis der Ruinenstadt
 Otto Mielke: Zerstörer im Handelskrieg
 Karl G. P. Henze: Fernbomber über dem Atlantik
 Hermann Bruckschen: Wir jagen U-Boote
 Bert Naegele: Ein Leutnant und zwei Mann
 Karl G. P. Henze: Kampfgeschwader über Serbien
 Herbert Sprang: Auf Fahrt nach Drontheim
 Bert Naegele: Vorausabteilung Hagen hält Crepy
 Horst Kanitz: Scheinwerfer «Caesar» — Licht auf!
 Arthur K. Kuhn: Achtung — Minen
 W. Menningen: Panzerpioniere im Häuserkampf
 K. G. Henze: Stukas greifen Malta an
 H. J. Biebrach: Flammenwerfer vor
 Fritz Niederlein: «mb, funkbereit!»
 Albert Klapprott: Notlandung im Hafen von Narvik
 Walter Enz: Ganze Batterie Feuer!
 Otto Mielke: Schlachtschiffe im Atlantik
 K. G. Henze: Nachtjäger am Feind
 E. Kiekheben-Schmidt: Unternehmen «Panzerzug»
 Markus J. Tidick: Husarenstreiche deutscher Stukas
 Werner Lahne: Stoßtrupp Reinhold
 Otto Mielke: Vorpostenboote im Kampf
 Karl G. P. Henze: Wir jagen die Sowjets
 H. Hemmelskamp: Wir vom Spähtrupp Hase
 Hans E. Dettmann: Fliegerrettung durch U-Boot
 W. Menningen: Der Kanal brennt
 Hans E. Dettmann: Aufklärungsflüge über dem Eismeer
 Ernst Diekmann: Stützpunkt Z wird genommen
 Karlheinz Holzhausen: Ein Schlauchboot im Mittelmeer
 Willy Fischer: Pak gegen Transporter
 Josef Vidua: Handstreich auf Milos
 Walter Estermann: Kolonnenfahrer in Afrika
 Hermann Marten: Zwischenlandung in England
 Fritz Böltz: Auf Feindfahrt in nordischen Gewässern
 Ludwig Danwitz: Die Bunkerknacker vom Bug
 Hanns Esebeck: Abenteuer in der Cyrenaika
 Jürgen Eick: Panzerspähtrupp überfällig
 Horst Bree: Ein Wiedersehen in der Ukraine
 W. Menningen: Pioniere zerstören sowjetische Rollbahnen
 Ludwig v. Danwitz: Fernkampfflieger im Einsatz
 Ernst E. Strassi: Durchbruch durch die Metaxas-Linie
 Rudolf Brüning: Gegen Flugzeuge und Kampfwagen
 W. Menningen: Panzer gegen Panzer
 Karlheinz Holzhausen: Sturzkampfflugzeug «Fritz Paula»
 Willi Gleichfeld: Wir fahren um das Nordkap
 W. Menningen: Durch Sand und Sumpf
 Gerhard Ising: Flakartillerie kämpft um die Thermopylen
 Heinrich Rodemer: Gebirgsjäger in Griechenland
 Erhard Eckert: Oberstabsarzt «Winnetou»
 W. Menningen: «Vorwärts, immer vorwärts!»
 Herbert Sprang: Staubwolke und Neptun
 A. Müller-Engstfeld: Aus Sumpf und Urwald zurück
 Bernd Richter: Von Saloniki bis Afrika
 Ernst E. Strassl: Kampf auf Kreta
 Walter Henkels: 38 Mann stürmen Vichy
 Fritz Böltz: Illn Bocca al lupoli
 Georg Schmidt: Der Kradmelder des Generals
 Fritz Böltz: Schnellboote kämpfen vor Sewastopol
 Henri Nannen: Störfeuer von «MI71»
 V. Schuster-Mungo: Küchenchef, Kompanieschuster und Kolonnenhund
 Willi Gleichfeld: Wir steuern westwärts
 Otto Köhnke: Die eisernen Drei
 Albert Wolff: «Sanitäter — Sanitäter!»
 Wolfgang Kaden: Mit der Haiflotte in die Polarnacht
 Horst Kanitz: 7 Mann auf Kreta
 Alfred Thoss: Waffen-SS im Kampf vor Leningrad
 Hermann Bruckschen: Wir fuhren auf allen Schiffen
 Hans U. Wangenheim: Wir jagen Sowjetpanzer
 Otmar Haas: Kurierflieger unterwegs
 Karl Haag: Jagd in Lappland
 Heinz Ockhardt: Eine Stuka-Staffel im Osten

Безномерные спецвыпуски 
 Ulrich Maletzki: Handstreich gegen Kowno
 Horst Meyer-Haenel: Die Männer von Swadnika
 Hein Thiel: Im Sturmgeschütz gegen Nowgorod
 Joachim Fischer: Kamjenka
 Hans-Gotthard Pestke: Wikingerfahrt nach Dagö
 Georg Schmidt: Siebente — marsch!
 Herbert Sprang: U-Boote feindwärts
 Franz Ganswind: Kradschützen brechen durch
 Josef Vidua: Panzer nach Kreta
 Hans Jürgen Krüger: Sturmgeschütze jagen Panzer
 Hans Thyssen: Schnellboote vor Afrikas Küsten
 Hans Thyssen: Das Gerät Dora X
 Fritz Weidt: Die roten Ruinen
 Otto-Henning Kempfe: 13 Tage hinter sowjetischen Linien

См. также 
 «Честь, отвага, мужество»
 «Военные приключения»

Библиография 
 Peter Wanjek: Bibliographie der deutschen Heftromane 1900—1945, Wilfersdorf 1993, S. 293—296.
 Heinz J. Galle: Volksbucher und Heftromane, Band 2: Vom Kaiserreich zum «Dritten Reich» — 40 Jahre populare Lesestoffe, Luneburg 2006. ISBN 3-8334-4314-6
 Jorg Weigand: Frontlekture. Lesestoff fur und von Soldaten der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, Hameln 2010. ISBN 978-38271-8833-5

Ссылки 
 Обложка 100-го выпуска (Notlandung im Hafen von Narvik) Альберта Клаппротта, в качестве примера графического оформления серии

Приключенческие произведения